Abbruchsignal wird verwendet für

 Abbruchbedingung in der Informatik
 Abbruchsignal in der Hundeerziehung